Приборово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Приборово — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Приборово — деревня в Ивацевичском районе Брестской области.